Kenneth, Kenny ou Ken MacDonald, Macdonald ou McDonald sont des noms pouvant se référer à:

Arts
 (1901-1972), acteur américain
Kenneth MacDonald (1948-1995), danseur américain
 (1950-2001), acteur anglais

Gouvernement
Kenneth C. MacDonald (1872-1945), homme politique canadien
Ken Macdonald (né en 1953), juge et directeur anglais
Ken McDonald (né en 1959), homme politique municipal et fédéral canadien

Sports
Kenny MacDonald (né en 1965), gardien de shinty écossais
Kenny MacDonald (né en 1961), footballeur écossais
Ken MacDonald (1934-1999), joueur de cricket australien
Ken MacDonald (1898-?), footballeur gallois
Ken McDonald (né en 1970), joueur de basket-ball américain
Ken McDonald (né en 1955), joueur de soccer américain

Autres
Kenneth C. Macdonald (né en 1947), océanographe américain
Ken W. MacDonald (né en 1959), homme d'affaires écossais
Kenny MacDonald, personnage du film Le Vestige des morts-vivants
Kenneth McDonald, Louisville architect

Homonymie de personnes